Чемпионат мира по хоккею с мячом 1995
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1995